Jehl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph R. Jehl
 François Jehl